Фінал чемпіонату світу з футболу 1958 — футбольний матч, у якому визначався переможець чемпіонату світу з футболу 1958 року. Матч відбувся 29 червня 1958 року на стадіоні Росунда у місті Сульна, Швеція. Гра завершилася перемогою збірної Бразилії над господарями чемпіонату, збірною Швеції, з рахунком 5:2.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Протокол матчу на сайт ФІФА 

Чемпіонат світу з футболу 1958
1958
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 29 червня
Червень 1958
1958 у бразильському спорті
1958 у шведському спорті